Ave Tenebræ est le onzième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
La terrible bataille s'étant terminée par la chute de l'Empereur, Wismerhill semble obtenir tous les pouvoirs. Tandis que le Prince Parsifal essaie de sauver les derniers rescapés des griffes de la Lune Noire, Wismerhill récompense ses fidèles compagnons et se lance dans la réorganisation de son nouvel empire.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2003